Municipio de Silver Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Silver Lake (condado de Desha, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Desha.
 Municipio de Silver Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Silver Lake (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Silver Lake (condado de Dickinson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Silver Lake (condado de Palo Alto, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Palo Alto.
 Municipio de Silver Lake (condado de Worth, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Silver Lake (condado de Shawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Shawnee.
 Municipio de Silver Lake (condado de Martin, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Martin.
 Municipio de Silver Lake (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Silver Lake (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.